Мария Вукович:
 Вукович, Мария (en; род. 1992) — черногорская легкоатлетка (прыжки в высоту).
 Вукович, Мария (род. 1990) — сербская футболистка.